Dar as-Salam (arabisch: „Hafen/Ort des Friedens“) bezeichnet, als Synonym zu Dār al-Islām, das Gebiet der Muslime, sowie ein dem Paradies entsprechendes Konzept im Islam, siehe Dār as-Salām.

Darüber hinaus werden mit Dar as-Salam, Dar us-Salam oder Daressalam auch konkrete und irdische Orte bezeichnet, so z. B.
Daressalam, Hafenstadt und ehemalige Hauptstadt Tansanias
Darussalam, Beiname des Staates Brunei
Dar es-Salam, Villenviertel in der marokkanischen Hauptstadt Rabat, in der sich u. a. die deutsche Botschaft befindet
Patani Darussalam, Teil der Provinz Pattani im muslimischen Süden Thailands
Nanggroe Aceh Darussalam, offizieller Name der indonesischen Provinz Aceh
Darussalam auf der Insel Tawi-Tawi im autonomen muslimischen Gebiet der Südphilippinen
Dar as-Salam am Westende des Qarun-Sees in der ägyptischen Provinz al-Fayyum
Dar as-Salam, Stadtteil von Kairo
Dar as-Salam in Wardaniya, nahe der libanesischen Hafenstadt Sidon
Darussalam Publishers, ein islamisches Verlagshaus in Riad, Saudi-Arabien

Siehe auch
 Darsalam
 Daressalam (Begriffsklärung)